Ландсхутская битва произошла 21 апреля 1809 года между французской армией численностью 77 000 солдат и австрийской армией численностью 36 000 человек. Сражение закончилось победой Франции.

Ход битвы 
Битва началась, когда австрийский генерал фон Хиллер отступил с 36-тысячным войском после Абенсбергского сражения. Французский маршал Жан Ланн принял решение преследовать Хиллера. Наряду с силами маршала Ланна, к полю боя приближались 57 000 солдат маршала Массена, чтобы перехватить Хиллера и не дать ему отступить. Австрийцы, хотя уступали численностью, долго боролись, однако, после того, как на поле боя прибыл сам Наполеон I Бонапарт, поражение австрийцев сделалось окончательным.

Хотя генерал фон Хиллер смог отступить с остатками своих войск к Ноймаркт-ам-Валлерзее, австрийские войска потеряли около 10 000 человек и 30 орудий,  понтонный парк и большую часть обоза.

Литература 
 Baker, Ralph (2006). Gregory Fremont-Barnes (ed.). The Encyclopedia of the French Revolutionary and Napoleonic Wars. Santa Barbara: ABC-CLIO.
 Bodart, Gaston (1908). Militär-historisches Kriegs-Lexikon (1618-1905).
 Gill, John H. (2014). 1809: Thunder on the Danube - Napoleon's Defeat of the Habsburgs, Vol. 1. London: Frontline Books. ISBN 978-184415-713-6
 Pigeard, Alain (2004). Dictionnaire des batailles de Napoléon, Paris, éditions Tallandier.
 Thoumas, Charles (1891). Le maréchal Lannes, Paris, éditions Calmann-Lévy, 388 p.

Сражения по алфавиту
Сражения Наполеоновских войн
Сражения Франции
Сражения Баварии
Сражения Австрии
Сражения Вюртемберга
Сражения 1809 года
Апрель 1809 года